Project: Funk da World — дебютный студийный альбом американского рэпера Craig Mack, выпущенный 20 сентября 1994 года на лейбле Bad Boy Records.

Пластинка стала вторым релизом лейбла Bad Boy Records и была выпущена ровно через неделю после альбома The Notorious B.I.G. Ready to Die. Альбом был спродюсирован Craig Mack, Easy Mo Bee, Rashad Smith и Lenny «Ace» Marrow. Несмотря на высокие позиции в чартах и признание среди критиков во время его выпуска, альбом оказался в тени в связи с массовым успехом альбома Ready to Die. После него карьера Крейга Мака пошла на спад; в 1997 году он выпустил свой последний альбом Operation: Get Down, который не смог достичь коммерческого успеха.

Project: Funk da World достиг 21 места в чарте Billboard 200 и 6 места в чарте Top R&B/Hip Hop Albums в американском журнале Billboard. Благодаря успеху сингла  «Flava in Ya Ear» альбом был сертифицирован RIAA как «золотой» 22 февраля 1995 года.

Два сингла из альбома, «Flava in Ya Ear» и «Get Down», попали в чарты американского журнала Billboard, а также стали успешными в чарте UK Singles Chart в Великобритании. «Flava in Ya Ear» был сертифицирован как «платиновый» 22 ноября 1994 года, в то время как «Get Down» был сертифицирован как «золотой» 5 апреля 1995 года.

В 1995 году «Flava in Ya Ear» был номинирован на премию «Грэмми» за лучшее сольное рэп-исполнение на 37-й церемонии вручения премий «Грэмми», но проиграл песне Queen Latifah «U.N.I.T.Y.». «Flava in Ya Ear» выиграл в номинации «Сингл года» на церемонии The Source Hip-Hop Music Awards 3 августа 1995 года. Видеоклип на песню «Flava in Ya Ear» был номинирован в категории «Лучшее рэп-видео» на церемонии MTV Video Music Awards 1995, но проиграл видеоклипу на песню Dr. Dre «Keep Their Heads Ringin'».

«Flava in Ya Ear» также имеет успешный ремикс, который не входит в альбом, при участии The Notorious B.I.G., Busta Rhymes, Rampage и LL Cool J. Было снято два видеоклипа на песни «Flava in Ya Ear» и «Making Moves With Puff».

Приём критиков 

Стив Хьюи из AllMusic дал альбому четыре звезды из пяти, указав на все плюсы и минусы альбома.

Project: Funk Da World не хватает хардкора как у другого прорывного исполнителя Bad Boy, The Notorious B.I.G., вместо этого он охотится за танцполом с лёгким намёком на отношение к улицам. Биты спокойные, в среднем темпе и звучат слегка фанки под влиянием джи-фанк звучания Dr. Dre, но вовсе не вторичны. Мак не самый искусный рэпер, который когда-либо жил, но он читает рэп на большинстве этих треков с низким, хриплым голосом и свободным, непринуждённым стилем, которому трудно противостоять. Когда он этого не делает, он слишком далеко отклоняется от бита или испытывает недостаток в разнообразии в своём флоу и удивляет в своих рифмах, чтобы поддержать интерес слушателя. Но он достаточно хорош в работе с ритмом, и иногда это всё, что вам нужно для отличной танцевальной записи. Формула становится повторяющейся в течение всего альбома, особенно на треках со слишком большим количеством припевов, но есть некоторые определённые высокие моменты, в частности, несомненные хиты «Flava in Ya Ear», «Get Down» и «Funk Wit Da Style». В песне «Real Raw» используется ловкий семпл из заглавной темы сериала Дни нашей жизни. В конце концов, Project: Funk Da World вовсе не плохая запись для вечеринок, хотя он менее привлекателен как самостоятельное слушание.

Список композиций

Семплы 
Информация о семплах была взята из сайта WhoSampled.

Project: Funk Da World
 Hamilton Bohannon — «Save Their Souls» (1973)
 Curtis Mayfield — «Gypsy Woman» (1971)

Get Down
 Thunder and Lightning — «Bumpin' Bus Stop» (1974)
 Blood, Sweat & Tears — «I Can’t Quit Her» (1968)

Making Moves With Puff
 Stevie Wonder — «If It’s Magic» (1976)
 A Tribe Called Quest — «Scenario (Remix)» (feat. Leaders of the New School and Kid Hood) (1992)

That Y’all
 Digital Underground — «The Humpty Dance» (1989)
 EPMD — «You Gots To Chill» (1988)
 Stetsasonic — «Go Stetsa I» (1986)

Flava In Ya Ear
 Clyde McPhatter — «The Mixed Up Cup» (1970)

Funk Wit Da Style
 The Emotions — «Blind Alley» (1972)
 Mr. Magic — «No More Music by the Suckers» (1987)
 Slick Rick — «Mona Lisa» (1988)

Judgement Day
 Rufus Thomas — The Breakdown (Part II) (1971)

Real Raw
 Charles Albertine, Tommy Boyce and Bobby Hart — «Days of Our Lives Main Theme» (1965)
 MC EZ & Troup — «Get Retarded» (1988)
 Stezo — «It’s My Turn» (1989)
 Commodores — The Assembly Line (1974)

Mainline
 Mandré — «Final Funk» (1979)

When God Comes
 The Phoenix Authority — «Come Together» (1968)

Welcome To 1994
 Joe Tex — «Papa Was Too» (1966)
 Salt-N-Pepa — «Show Stoppa» (1986)
 EPMD — «You Gots To Chill» (1988)
 Ike & Tina Turner — «Why Can’t We Be Happy» (1970)

Участники записи 
Участники записи для альбома Project: Funk Da World взяты из AllMusic.

 Крейг Мак — композитор, продюсер
 Шон Комбс — исполнительный продюсер
 Изи Мо Би — продюсер
 Рашад Смит — продюсер
 Ленни «Эйс» Марроу — инженер, продюсер
 Боб Брокман — инженер
 Эль. Берджесс — композитор
 Крис Герингер — мастеринг
 Чарли Маротта — инженер
 Тони Мазерати — инженер
 Харв Пьер — A&R-менеджер
 Элвин Тони — исполнительный продюсер
 Майкл Лавин — фотография

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты (альбом)

Синглы

Итоговые годовые чарты (синглы)

Сертификация

Альбом

Синглы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Project: Funk da World на сайте Discogs
 Project: Funk da World на сайте RapGenius
 
 
 

Дебютные альбомы 1994 года
Альбомы Craig Mack
Альбомы Bad Boy Records
Хип-хоп-альбомы